L'appellation Eurocopter Écureuil fait référence à une famille d'hélicoptères civils conçue initialement par l'hélicoptériste français Aérospatiale puis par la suite par Eurocopter et depuis janvier 2014 en tant que Airbus Helicopters. Sont concernées les machines suivantes :

 Eurocopter AS350 Écureuil,
 , 
 Eurocopter EC130,

Aérospatiale
Hélicoptère français